El término Carracedo puede referirse:

Geografía de España

 Carracedo (Carballo), lugar de la parroquia de Ardaña, municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 Carracedo (Cedeira), lugar de la parroquia de Montojo, municipio de Cedeira, provincia de La Coruña.
 O Carracedo, lugar de la parroquia de Viña, municipio de Irijoa, provincia de La Coruña.
 Carracedo (Moeche), lugar de la parroquia de Moeche, municipio de Moeche, provincia de La Coruña.
 Carracedo (Órdenes), lugar de la parroquia de Mercurín, municipio de Órdenes, provincia de La Coruña.
 Carracedo del Monasterio, localidad del municipio de Carracedelo, provincia de León.
 Carracedo de Compludo, localidad del municipio de Ponferrada, provincia de León.
 Os Carracedos, lugar de la parroquia de Corvite, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Carracedo (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Padrón, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 Carracedo (Láncara), lugar y parroquia del municipio de Láncara, provincia de Lugo.
 Carracedo (Muras), lugar de la parroquia de Burgo, municipio de Muras, provincia de Lugo.
 Carracedo (Villalba), lugar de la parroquia de Oleiros, municipio de Villalba, provincia de Lugo.
 Carracedo (Vivero), lugar de la parroquia de Covas, municipio de Vivero, provincia de Lugo.
 Carracedo (Celanova), lugar de la parroquia de Milmanda, municipio de Celanova, provincia de Orense.
 Carracedo de la Sierra, parroquia y lugar del municipio de La Gudiña, provincia de Orense.
 Carracedo (La Peroja), parroquia y lugar del municipio de La Peroja, provincia de Orense.
 Outeiro de Carracedo, lugar de la parroquia de Carracedo, municipio de La Peroja, provincia de Orense.
 Vilar de Carracedo, lugar de la parroquia de Carracedo, municipio de La Peroja, provincia de Orense.
 Carracedo (La Vega), parroquia y lugar del municipio de La Vega, provincia de Orense.
 Carracedo (Caldas de Reyes), parroquia  del municipio de Caldas de Reyes, provincia de Pontevedra.
 Carracedo (La Cañiza), lugar de la parroquia de Valeije, municipio de La Cañiza, provincia de Pontevedra.
 Carracedo (La Estrada), lugar de la parroquia de Rivela, municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra.
 Carracedo (Lalín), lugar de la parroquia de Sotolongo, municipio de Lalín, provincia de Pontevedra.
 Carracedo (Zamora), localidad del municipio de Ayoó de Vidriales, provincia de Zamora.

Personas
Concepción Carracedo Álvarez, conocida como Conchita Carracedo (Bilbao, 28 de agosto de 1922-Ciudad Valles, San Luis Potosí, 29 de marzo de 1996), actriz española fallecida en México.